Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Helena Suková 6-2, 6-0.

Teste di serie

 Virginia Ruzici (Campionessa)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Zina Garrison (secondo turno)
 Bonnie Gadusek (semifinali)
 Pam Casale-Telford (secondo turno)
 Joanne Russell (secondo turno)
 Helena Suková (finale)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)

 Catherine Tanvier (terzo turno)
 Ivanna Madruga-Osses (terzo turno)
 Dianne Balestrat (quarti di finale)
 Lisa Bonder-Kreiss (terzo turno)
 Assente
 Leigh-Anne Thompson (secondo turno)
 Susan Mascarin (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1982